Ђавоља варош може да се односи на:
 Ђавоља варош, скуп земљаних главутака или кула на чијим врховима се налазе камене капе и ретки природни феномен који се налази на Радан планини у близини Куршумлије.
 Ђавоља варош (филм), српски филм из 2009. године.